Tongjiaxi (kinesiska: 童家溪, 童家溪镇, 同兴场) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 19 kilometer nordväst om det centrala stadsdistriktet Yuzhong. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Tongjiaxi är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Chongqing,  km sydost om Tongjiaxi. Trakten runt Tongjiaxi består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Chongqing
WP:Projekt Kina